Balsam Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Balsam Creek (Kalifornien), im Fresno County 
 Balsam Creek (Itasca County, Minnesota)
 Balsam Creek (Lake County, Minnesota)
 Balsam Creek (Montana), im Ravalli County
 Balsam Creek (Chenango County, New York)
 Balsam Creek (Lewis County, New York)
 Balsam Creek (Utah), im Wasatch County
 Balsam Creek (Wisconsin), im Douglas County